Tchórzewski ist der Name folgender Personen:

Jerzy Tchórzewski (1928–1999), polnischer Maler, Grafiker und Kunstpädagoge
Krzysztof Tchórzewski (* 1950), polnischer Politiker